Чемпионат Европы по кёрлингу 1995 состоялся в городе Гриндельвальд (Швейцария) с 9 по 16 декабря 1995 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 19 мужских и 16 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Норвегии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Германии, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняли сборная Швеции.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 1996. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1996; на чемпионате Европы 1996 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1996 примут участие в турнире группы А.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 1996; на чемпионате Европы 1996 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 1996 примут участие в турнире группы А.

Примечания 

1995
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1995 году
Декабрь 1995 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Швейцарии